

Geografia 
 Francia
 Bangor – comune del Morbihan

 Regno Unito
 Bangor – città del Galles
 Bangor – città dell'Irlanda del Nord

 Stati Uniti d'America
 Bangor –  census-designated place statunitense situato in California
 Bangor – capoluogo della Contea di Penobscot, Maine
 Bangor – città della Contea di Van Buren, Michigan
 Bangor – città della Contea di Franklin, New York
 Bangor – borough della Contea di Northampton, Pennsylvania
 Bangor – villaggio della Contea di La Crosse, Wisconsin
 Bangor – città della Contea di La Crosse, Wisconsin

Sport 
 Bangor City Football Club – società calcistica gallese
 Bangor Football Club – società calcistica nordirlandese

Altro 
 Antifonario di Bangor – manoscritto medioevale